Kapra (Estland), een dorp in Estland, gemeente Saaremaa
 Kapra (India), een nederzetting in het kantonnement Secunderabad in India